Ebecilio ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Ebecilio (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Lorenzo Ebecilio (* 1991), niederländischer Fußballspieler